

Прізвище

 Йозеф Бойс (нім. Joseph Beuys; *12 травня 1921(19210512), Крефельд, Німеччина — 23 січня 1986, Дюссельдорф, Німеччина) — впливовий німецький художник.
 Бред Бойс, Бредлі Кіт Бойс (англ. Bradley Keith Boyes; 17 квітня 1982, м. Міссісога, Канада) — канадський хокеїст, правий нападник.

Топонім

Бойс — місто, штат Луїзіана
 Бойс — місто, штат Вірджинія

Бойс-Демех, Слив'я́нка (до 1948 — Бойс-Демех, крим. Boys Demeh) — село Нижньогірського району Автономної Республіки Крим.

Інше
 2611 Бойс (2611 Boyce) — астероїд головного поясу, відкритий 7 листопада 1978 року.
 «Бойс» — німецький документальний фільм 2017 року про німецького художника і скульптора Йозефа Бойса.